Antoine Marie Ferdinand de Maussion de Candé (1801-1867), officier français, gouverneur de la Martinique ;
 Charles Maussion (1923-2010), peintre français ;
 Ernest Louis Marie de Maussion (1817-1887), général français ;
 Ivan Maussion, décorateur de cinéma français ;
 Pierre-Édouard Maussion (1959-), artiste français ;
 Thomas de Maussion (1764-1839), homme politique français.
Patronyme français